Summer Grand Prix di salto con gli sci, circuito annuale
 Summer Grand Prix di combinata nordica, circuito annuale